gigant (atlant) – podpora w formie posągu mężczyzny dźwigającego element architektoniczny (np. balkon, belkowanie, gzyms)
 gigant – w mitologii greckiej każdy z olbrzymów o wężowych splotach zamiast nóg
 Messerschmitt Me 321 Gigant – niemiecki ciężki szybowiec transportowy z okresu II wojny światowej
 Messerschmitt Me 323 Gigant – niemiecki samolot transportowy z okresu II wojny światowej
 Gigant – nagroda Gazety Wyborczej za poznański styl pracy
 Gigant – osiedle Jaworzna

Zobacz też 

 Gigant Mamut – seria komiksowa z bohaterami Walta Disneya
 Gigant Poleca – seria komiksowa z bohaterami Walta Disneya
 Komiks Gigant – seria komiksowa z bohaterami Walta Disneya
 slalom gigant – konkurencja narciarska
 Stalowy gigant – amerykański film animowany
 supergigant – konkurencja narciarska
 gigantyzm – objaw zaburzeń hormonalnych
 Giganci – strona ujednoznaczniająca
 Olbrzym – strona ujednoznaczniająca